Na Białorusi
 Zalessie – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim, w sielsowiecie Czaracianka
 Zalessie – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Wiendaraż
 Zalessie – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie oktiabrskim, w sielsowiecie Oktiabrski